

Persone
 Chip Minton, propr. Nathan Minton III (1969) – ex bobbista ed ex wrestler statunitense
 Faith Minton (1957) – attrice statunitense
 John Minton, noto come Big John Studd (1948-1995) – wrestler statunitense
 Robert Minton, noto come Bob Minton (1904-1974) – bobbista statunitense
 Sherman "Shay" Minton (1890-1965) – politico e giudice statunitense
 Yvonne Minton (1938) – mezzosoprano australiano

Altro
 Minton's Playhouse – locale di New York fondato dal tenorsassofonista Henry Minton

Pagine correlate 
 John Minton